Jean Bollack, philosophe français
Mayotte Bollack, une philologue classique
Céleste Bollack, artiste peintre. 
Bollack, Netter et Cie, constructeur automobile français
Robert Bollack